Blumenthal kan henvis til

 et efternavn, der bæres af flere personer
 Hans-Jürgen Graf von Blumenthal
 Nathan Blumenthal
 Werner Michael Blumenthal

 steder
 Blumenthal, en landsby i Hellenthal, Tyskland
 Blumenthal, Canada
 Blumenthal, Holstein, en kommune i Tyskland
 Blumenthal, Texas, USA
 Blumenthal, det tyske navn for Mașloc kommune, Rumænien